Jardim Floresta (Porto Alegre)
 Jardim Floresta (São Paulo)
 Jardim Floresta (Patos)
 Jardim Floresta (Rio Verde)

Jardim Floresta